Panamerikanska mästerskapet i handboll för herrar 2016 spelades i Argentina 11-19 juni 2016.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Slutställning

Källor
Todor66.com. Arkiverad 22 februari 2018.

2016 i Argentina
Handboll i Argentina
Sportåret 2016